Die polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1991 war die 47. Austragung dieses Wettbewerbs. Polnischer Mannschaftsmeister wurde die Mannschaft von ZKS Stilon Gorzów Wielkopolski, die den Titelverteidiger BBTS Włókniarz Bielsko-Biała auf den zweiten Platz verwies. Nachdem im Vorjahr der Wettbewerb aus wirtschaftlichen Gründen im Schweizer System mit anschließendem Play-off ausgetragen wurde, war ursprünglich geplant, 1991 wieder zum Ligensystem zurückzukehren. Dies wurde jedoch um ein Jahr verschoben und erneut im Schweizer System gespielt. Startberechtigt waren die 24 Mannschaften, die sich im Vorjahr die Qualifikation für die I liga oder II liga erspielt hatten, sowie acht Qualifikanten über regionale Wettbewerbe, allerdings traten nur 28 der spielberechtigten Mannschaften an.

Zu den Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der polnischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1991.

Modus 

Die 28 Mannschaften spielten neun Runden im Schweizer System. Über die Platzierung entschied zunächst die Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für einen Sieg, ein halber Punkt für ein Remis, kein Punkt für eine Niederlage), danach die Buchholz-Wertung (Summe der von den Gegnern erzielten Brettpunkte) und anschließend die Anzahl der Mannschaftspunkte (drei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage). Die ersten Zwölf qualifizierten sich für die I liga 1992, die Mannschaften auf den Plätzen 13 bis 24 für die II liga. Gespielt wurde an sechs Brettern, dabei musste am sechsten Brett eine Frau aufgestellt werden.

Termin und Spielort 

Das Turnier wurde vom 20. bis 28. September im Ferienhaus Hafen (Dom Wczasowy Przystań) in Mikołajki gespielt.

Abschlusstabelle 

Anmerkung: Nach den angegebenen Platzierungskriterien hätte KS Skra Częstochowa den 24. und KS Budowlani Koszalin den 25. Platz belegen sollen.

Entscheidungen

Fortschrittstabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Übersicht bei szachypolskie.pl (polnisch)

Sportveranstaltung in Polen
Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach
Schachveranstaltung 1991